Exen steht für:

 drei Burgen in den Vogesen; siehe Drei Exen
 einen Weiler der Stadt Trendelburg
 Sicherungsmittel beim Klettern, siehe Expressset
 eine Segelyacht der Familie Krupp, siehe Germania (Schiff, 1908)
 die Entlassung aus einer Bildungsanstalt (ursprünglich Universität); siehe Exmatrikulation
 das Austrinken von, meist alkoholischen, Getränken in einem Zug; siehe Trinkkultur, Nagelprobe